Roger Masson (* 1923; † 13. Dezember 2014) war ein französischer Autorennfahrer und Landwirt.

Karriere  
Roger Masson wurde 1957 als schiebender Rennfahrer einer breiten Öffentlichkeit auch abseits des Motorsports bekannt. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dieses Jahres teilte er sich das Cockpit eines Lotus 11 mit seinem Landsmann André Héchard. Am Samstagnachmittag, wenige Stunden nach Rennstart, ging dem Lotus auf der Ligne Droite des Hunaudières der Treibstoff aus. Obwohl die Boxen noch sechs Kilometer entfernt lagen, begann Masson den Wagen zu schieben. Der Franzose nahm den Helm ab, zog Hemd und Schuhe aus und schob den Wagen teilweise barfuß die sechs Kilometer zur Box. Dort kam er nach 90 Minuten Schiebezeit völlig erschöpft und mit wundoffenen Füßen an. Der Wagen wurde nachgetankt und Kollege Héchard übernahm das Steuer. Nach 24 Stunden erreichte das Team noch den 16. Rang in der Gesamtwertung.

Zehnmal war Masson in Le Mans am Start. Sein Debüt gab er 1955 auf einem Werks-DB HBR. Der dabei erreichte 12. Gesamtrang blieb all die Jahre die beste Platzierung im Schlussklassement. Seinen letzten Einsatz hatte er 1965 auf einem Alpine M64, dessen Cockpit er sich mit Guy Verrier teilte. Das Rennen endete nach einem Kupplungsschaden vorzeitig. Abseits der Einsätze in Le Mans fuhr er die Tour de France für Automobile, das 12-Stunden-Rennen von Reims und ging in Deutschland beim 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring an den Start. 

Auch im Rallyesport war er aktiv. Er war mehrmals bei der Rallye Monte Carlo gemeldet. 1964 gewann er als Copilot von Jean Vinatier die Tour de Corse.

Nach dem Ende der Karriere erwarb er in Lutz-en-Dunois eine Landwirtschaft, die er bis ins hohe Alter betrieb.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. 2 Bände. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.

Weblinks 

 Ergebnisse bei Racing Sports Cars
 Nachruf bei Echo Republicain (französisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Frankreich)
Rallyefahrer (Frankreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Franzose
Geboren 1923
Gestorben 2014
Mann